Групповой отбор — случай междемового отбора, в которых демы представляют собой социальные группы. Более строго — некоторый аллель гена может зафиксироваться или распространиться в группе особей, давая ей эволюционное конкурентное преимущество по отношению к другим группам особей того же вида. Термин ввел В. К. Винн-Эдвардс (Wynne-Edwards V.C.) в 1962 году.

Определения 
Дэм — группа особей одного вида популяционной природы — метапопуляция, популяция, субпопуляционные группы.

 Групповой отбор в широком смысле: может действовать на группы особей очень разной природы — популяции, колонии, семьи, социальные группы и т. д.. Включает разные механизмы, в том числе и родственный отбор (кин-отбор), — является недостаточно четко определенным понятием.

 Групповой отбор в узком смысле — Междемовый отбор: действует на группы популяционной природы — демы, ценопопуляции, локальные популяции.

Развитие понятия 
Первоначально связывал групповой отбор с процессом избирательного выживания отдельных популяций, который ведет к увеличению приспособленности вида и его процветанию. Однако, в основе своей, групповой отбор имеет индивидуальный отбор. Более того, групповой отбор слабее индивидуального по следующим причинам:
 Плодовитость и смертность особей много больше чем групп особей.
 Генетическая изменчивость особей много больше чем групп особей.
 Корреляция между признаками и репродуктивным успехом особей много больше чем у групп особей.

Все эти причины обуславливают много большую, чем групповую, индивидуальную приспособляемость, пластичность и адаптационную способность.

Примечания 

Факторы эволюции
Эволюционная биология
Механизмы эволюции